Huvudartikel: Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015
Herrarnas storslalom vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2015 hölls i Beaver Creek, USA, den 13 februari 2015. Första åket kördes 13 februari klockan 10:15 lokal tid (18:15 svensk tid) och det andra åket klockan 14:15 lokal tid (22:15 svensk tid). 

Dagen innan, 12 februari, kördes en kvaltävling. 

Detta var herrarnas fjärde tävling i mästerskapen. Ted Ligety från USA vann.

Resultat
Totalt 100 tävlande från 54 länder deltog (exklusive kvaltävlingen 12 februari). De 60 bästa från första åket kvalificerade sig för andra åket. 

DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål,

Referenser

Noter

Externa länkar 
Officiell hemsida

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2015